Лерма има више значења:

 Лерма
 Лерма (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лерма (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Лерма (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Лерма, Фундисион (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лерма (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику